Сэм ван Россом (род. , в Генте, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, играет на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Валенсия».

Карьера 

Первым профессиональным клубом для ван Россома стал бельгийский «Остенде», за который он начал играть в 2005 году. В сезоне 2007/2008 он по-настоящему стал лидером команды, в среднем за игру набирая 11,5 очков и делая 3,2 результативные передачи.

В 2008 ван Россом подписал контракт с итальянским клубом «Скаволини». После двух лет в Италии он перебрался в Испанию и начал играть за «Сарагосу». В «Сарагосе» он сумел добиться продления своего контракта после первого сезона в клубе. В 2013 он подписал трёхлетний контракт с «Валенсией».

Сборная Бельгии 

Ван Россом является игроком сборной Бельгии с 2006 года. В составе сборной он играл на чемпионатах Европы 2011, 2013 и 2015 годов.

Достижения 

  Остенде
  Чемпион Бельгии (2006, 2007)
  Обладатель Кубка Бельгии (2008)
 Баскетболист года в Бельгии (2007, 2008)
 Новичок года чемпионата Бельгии
  Валенсия
  Обладатель Кубка Европы (2014)

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Sam Van Rossom на сайте draftexpress.com
 Sam Van Rossom на сайте eurobasket.com
 Sam Van Rossom на сайте euroleague.net
 

Баскетболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по баскетболу
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Валенсия»